Пењаскос има више значења:

 Пењаскос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењаскос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику